SNARC est un acronyme pouvant correspondre à :

 L' Effet SNARC, pour « Spatial Numerical Association of Response Code », mis en évidence par Stanislas Dehaene et ses collègues ;
 le , SNARC, la première machine à réseau neuronal, construite en 1951 par Marvin Minsky (avec Dean Edmonds) ;
 Le Snarc, un sous-marin de fiction, apparaissant dans le roman La Dernière Torpille de Michael DiMercurio ;
 Le SNARC, Site nomade des ateliers de recherche chorégraphique, créé par le chorégraphe français François Raffinot ;

Plusieurs de ces appellations font référence à La Chasse au Snark de Lewis Carroll.

Sigle de 5 caractères